Niemcy:
 Nieder Kostenz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück

Osoby:
 Bill Nieder – amerykański lekkoatleta
 Heiko Nieder – niemiecki kucharz
 Ludwig Nieder – niemiecki ksiądz

Zobacz też:
 Nieder-Erlenbach
 Nieder-Eschbach
 Nieder-Hilbersheim
 Nieder-Olm
 Nieder-Wiesen